Café Europa ist der Titel von:

 Café Europa (1960), Film von Norman Taurog, mit Elvis Presley
 Café Europa (1990), Film von Franz Xaver Bogner
 Café d’Europe, Kulturinitiative des Instituts der Regionen Europas
 Café de l’Europe, literarischer Salon des französischen Philosophen und Aufklärers Paul Henri Thiry d’Holbach und dessen Ehefrau